Уапанго има више значења:

 Уапанго (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Уапанго (Тимилпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Уапанго (Астасинга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Уапанго (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику